Sint-Michielsabdij (Antwerpen) in Antwerpen, vernield door de Fransen, niet heropgebouwd
 Sint-Michielsklooster (Kiev), vernield door de Russen, intussen heropgebouwd
 Michielsklooster (Haarlem)